Рома́рио Андре́с Иба́рра Ми́на (; род. 24 сентября 1994, Атунтаки, Эквадор) — эквадорский футболист, атакующий полузащитник клуба «Пачука» и сборной Эквадора. Младший брат Ренато Ибарры.

Клубная карьера 

Ибарра начал карьеру в клубе «ЛДУ Кито». 24 августа 2013 года в матче против «Депортиво Кито» он дебютировал в чемпионате Эквадора.

В начале 2014 года Ромарио перешёл в «Универсидад Католика». 8 февраля в матче против «Эль Насьональ» он дебютировал за новую команду. 4 мая в поединке против «Манты» Ибарра забил свой первый гол за «Универсидад Католика».

В июле 2018 года Ибарра перешёл в клуб MLS «Миннесота Юнайтед». В североамериканской лиге он дебютировал 22 июля в матче против ФК «Лос-Анджелес», выйдя на замену на 78-й минуте вместо Кристиана Рамиреса. 11 августа в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси» он забил свой первый за «Миннесоту Юнайтед».

21 мая 2019 года «Миннесота Юнайтед» отдала Ибарру мексиканской «Пачуке» в аренду на 13 месяцев с опцией выкупа после истечения срока. В Лиге MX он дебютировал 20 июля в матче против «Леона». 16 августа в матче против «Пуэблы» он забил свой первый гол в мексиканском чемпионате. 1 июля 2020 года «Пачука» выкупила Ибарру у «Миннесоты Юнайтед».

Международная карьера 
6 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Чили Ибарра дебютировал за сборную Эквадора, заменив во втором тайме Кристиан Рамирес. В этом же поединке Ромарио забил свой первый гол за национальную команду.

Был включён в состав сборной на чемпионат мира 2022.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 27 / забито голов: 3; победы: 9, ничьи: 9, поражения: 9.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито
Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Пачука»